Sagittarius («стрелец»; [сагиттариус]) — латинское слово. Может означать:

 Sagittarius — латинское название зодиакального созвездия Стрелец и соответствующего знака зодиака.
 Sagittarius — латинизированное написание немецкой фамилии «Шютц» (Schütz), например:
 Sagittarius — латинское имя немецкого композитора и музыкального реформатора Генриха Шютца (1585—1672).
 Сагиттарий (Sagittarius) — имя французского епископа VI века.

См. также 
 
 Птица-секретарь ()

Примечания